Classe Minerva – classe di fregate della Royal Navy britannica costruite dalla fine del Settecento agli inizi dell'Ottocento
 Classe Minerva – classe di corvette della Marina Militare italiana realizzate tra la fine degli anni ottanta e l'inizio anni novanta